Norberto de Xanten (1080-1134) — também conhecido como São Norberto 
 Norberto (687-695) —  mordono do palácio da Nêustria

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história